L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 10 au  à Hiroshima, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Hsieh Su-wei remporte le tournoi en simple, Eri Hozumi et Zhang Shuai celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Ana Bogdan, de l'Américaine Jennifer Brady, de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich et de la Suissesse Stefanie Vögele. Elles sont respectivement remplacées par Fiona Ferro, Jana Fett, Duan Ying-Ying et Magdalena Fręch.

Lauréates 
La Taïwanaise Hsieh Su-wei remporte son  en simple face à l'Américaine Amanda Anisimova en 2 sets (6-2, 6-2).

La paire composée d'Eri Hozumi et de Zhang Shuai s'impose en finale face à Miyu Kato et Makoto Ninomiya en 2 sets (6-2, 6-4). C'est leur premier titre en collaboration mais leur  et  titre respectif en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (ATP 2017)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Japon
Sport au Japon en 2018
Tennis en septembre 2018